Sainte-Maure steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Maure, Département Aube
 Sainte-Maure-de-Peyriac, Département Lot-et-Garonn
 Sainte-Maure-de-Touraine, Département Indre-et-Loire

Personen:
 Charles de Sainte-Maure (1610–1690), französischer Adliger, Gouverneur des Grand Dauphin